Herbut – polskie nazwisko.

osoby o nazwisku Herbut:
 Igor Herbut (ur. 1990) – polski piosenkarz, autor tekstów i kompozytor pochodzenia łemkowskiego, założyciel i wokalista zespołu LemON.
 Józef Herbut (1933–2018) – polski duchowny katolicki, filozof, profesor nauk humanistycznych, kapłan diecezji opolskiej, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Opolskiego, specjalista w zakresie logiki języka religijnego, metodologii filozofii i metodologia nauk.